Okolona ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Okolona (Arkansas)
 Okolona (Kentucky)
 Okolona (Mississippi)
 Okolona (Ohio)
 Okolona (Tennessee)